Tommy Cross (né le  à Simsbury dans l'État du Connecticut aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Repêché par les Bruins de Boston au deuxième tour,  rang au total, lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2007, il a joué au niveau universitaire avec les Eagles de Boston College de 2008 à 2012. Professionnel depuis 2012 avec les Bruins de Providence dans la LAH, il joue ses premières parties dans la LNH avec Boston en 2015.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2006-2007||U.S. National Development Team||NAHL||2||0||2||2||0||-||-||-||-||-
|-
| 2007-2008||Ohio Junior Blue Jackets||USHL||9||0||4||4||8||-||-||-||-||-
|-
| 2007-2008||New England Jr. Falcons||||5||2||2||4||18||-||-||-||-||-
|-
| 2008-2009||Boston College||Hockey East||24||0||8||8||24||-||-||-||-||-
|-
| 2009-2010||Boston College||Hockey East||38||5||5||10||36||-||-||-||-||-
|-
| 2010-2011||Boston College||Hockey East||28||7||11||18||45||-||-||-||-||-
|-
| 2011-2012||Boston College||Hockey East||44||5||19||24||66||-||-||-||-||-
|-
| 2011-2012||Bruins de Providence ||LAH ||2||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
| 2012-2013||Stingrays de la Caroline du Sud||ECHL||24||6||13||19||23||-||-||-||-||-
|-
| 2012-2013||Bruins de Providence ||LAH ||42||1||10||11||23||12||0||3||3||8
|-
| 2013-2014||Bruins de Providence ||LAH ||55||3||4||7||54||4||0||1||1||4
|-
| 2014-2015||Bruins de Providence ||LAH ||54||4||18||22||85||4||1||0||1||4
|-
| 2015-2016||Bruins de Providence ||LAH ||64||3||20||23||97||3||1||1||2||0
|-
| 2015-2016||Bruins de Boston ||LNH ||3||0||1||1||0||-||-||-||-||-
|-
| 2016-2017||Bruins de Providence ||LAH ||74||12||23||35||69||16||2||7||9||20
|-
| 2016-2017||Bruins de Boston ||LNH ||-||-||-||-||-||1||0||1||1||0
|-
| 2017-2018||Bruins de Providence ||LAH ||73||8||28||36||83||4||1||2||3||12
|-
| 2018-2019||Monsters de Cleveland ||LAH ||73||7||27||34||71||8||1||2||3||6
|-
| 2019-2020|| Thunderbirds de Springfield ||LAH ||50||7||14||21||56||-||-||-||-||-
|-
| 2020-2021||Bruins de Providence ||LAH || 16 || 3 || 5 || 8 || 10 || - || - || - || - || - 
|-
| 2021-2022 || Thunderbirds de Springfield ||LAH ||  || 

|3||0||1||1||0||1||0||1||1||0

Au niveau international 

|-
| 2007 || align=left| États-Unis U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 7 || 0 || 1 || 1 || 4 || align=left| Médaille d'argent

Références 

Naissance en septembre 1989
Naissance dans le comté de Hartford
Joueur américain de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur de hockey sur glace des Eagles de Boston College
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Monsters de Cleveland
Joueur des Thunderbirds de Springfield